Age of Consent ("età del consenso" in lingua inglese) può indicare:

Letteratura 
 Age of Consent – romanzo di Norman Lindsay del 1938
 Age of Consent – romanzo di Joanne Greenberg del 1987

Cinema 
 Age of Consent – film del 1969 diretto da Michael Powell

Musica 
 Age of Consent – gruppo musicale inglese
 Age of Consent – album dei Virgin Steele del 1988

Pagine correlate 
 The Age of Consent